Q18 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres Malformations congénitales de la face et du cou, d'après la classification internationale des maladies ;
 Esturgeon (Q18), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres